Međa je lahko:
 Međa, Leskovac (Srbija)
 Međa, Žitište (Srbija)
 Međa, Sveti Petar Orehovec (Hrvaška)